Toponímia:
 Rubio (Veneçuela), localitat de l'estat de Táchira (Veneçuela) 
 El Rubio, localitat de la província de Sevilla, Andalusia, Espanya
 Corral-Rubio, municipi de la província d'Albacete
 Torrejón el Rubio, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Tossal d'en Rúbio, muntanya del municipi del Perelló (Baix Ebre)
 Vélez-Rubio, localitat de la província d'Almeria
 Biografies:
 Álvaro Rubio Robres (1979, Logroño), futbolista
 Benjamín Rubio (Bustarga, Lleó, 1925 - 2007), sindicalista espanyol
 Consuelo Rubio Cavanillas (Madrid, 1927 - 1981), soprano espanyola
 Diego Morcillo Rubio de Auñón (Villarrobledo, 1642 - Lima, 1730), bisbe de La Paz, arquebisbe de La Plata i de Lima i virrei del Perú
 Enrique Rubio Ortiz (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1920 - Barcelona, 2005), periodista castellanomanxec 
 Enrique Vicente Rubio Bruno (Florida, 1943), professor, escriptor i polític uruguaià pertanyent al Front Ampli
 Francesc Rubio i Lloveras (Premià de Mar, Maresme, 1963), pilot d'enduro català
 Francisco Rubio Goula (Xàtiva, ?), advocat, polític banquer i comerciant valencià
 Gaspar Rubio Meliá (Serra, Camp de Túria, 1908 - Ciutat de Mèxic, 1983), futbolista valencià 
 Guillem Rubio i Vergara (Terrassa, 1982), jugador de bàsquet que juga a la posició d'ala-pivot
 Íngrid Rubio i Ruiz (Barcelona, 1975), actriu catalana
 Jaime Rubio Álvarez, enginyer espanyol dedicat a les empreses del ram del tèxtil
 Jordi Rubio, diversos personatges
 José Javier Rubio Gómez (Torrent, Horta Oest, 1984), futbolista valencià que ocupa la posició de migcampista
 José María Rubio Peralta (Dalías, Almeria, 1864 - Aranjuez, Madrid, 1929), prevere jesuïta 
 Josep Maria Rubio i Barragan, humorista conegut pel seu personatge Barragán o Senyor Barragán 
 Lisardo Rubio (El Bierzo, Lleó, 1915 - 2006), filòleg espanyol
 Marco Rubio (Miami, Florida, Estats Units, 1971), polític del Partit Republicà
 Mariano Rubio Martínez (Calataiud, província de Saragossa, 1926), artista 
 Matias Rubio i Navarro (Aldaia, 1971), futbolista valencià que ocupava la posició de defensa
 Miguel Ángel Rubio Buedo (Conca, 1961), futbolista i entrenador castellà
 Paulina Rubio (Ciutat de Mèxic, 1971), cantant, cantant, empresària, model i actriu mexicana del gènere pop en castellà i anglès
 Pilar Rubio (Torrejón de Ardoz, Madrid, 1978), actriu, model i presentadora espanyola
 Rafael Rubio Martínez (Sant Marcel·lí, Ciutat de València, 1960), polític valencià 
 Ricky Rubio (1990, el Masnou), jugador de bàsquet català